Виктор Цытович: Цытович, Виктор Викторович (1876—1920) — полковник, командир дивизиона 49-й артиллерийской бригады.
 Цытович, Виктор Степанович (1824—1882) — российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант, военный губернатор и командующий войсками Акмолинской области.